

Cinema 
Embryo – film del 1976 diretto da Ralph Nelson

Musica 
Embryo – gruppo musicale tedesco
Embryo – singolo dei Dir En Grey del 2001
Embryo – brano musicale dei Pink Floyd 
Embryo – brano musicale dei Black Sabbath